Andreas Dress ist der Name folgender Personen:

* Andreas Dress (Mathematiker) (* 1938), deutscher Mathematiker
 Andreas Dress (Maler) (1943–2019), deutscher Maler und Grafiker